Grid se poate referi la:

 Grid (mitologie), gigantă din mitologia nordică

Geografie 
 Grid, Brașov, localitate în județul Brașov, România
 Grid, Hunedoara, localitate în județul Hunedoara, România
 Râul Grid, Părău, un afluent al râului Părău
 Râul Grid, Luncani, un afluent al râului Luncani

Nume de persoane 
 In-Grid, cântăreață
 Grid Modorcea, scriitor român

Altele 
 Grid Compass, a fost unul dintre primele laptopuri